wsie na Białorusi:
 Żukiewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie ejsymontowskim
 Żukiewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie olekszyckim
 Żukiewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie brzostowickim
 Żukiewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie kopciowskim
 Żukiewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim